

Patronyme 

 Bruno Bonnell (1958 - ), chef d'entreprise et homme politique français ;
 Jérôme Bonnell (1977 - ), scénariste et réalisateur français de cinéma.
Patronyme français